Golfingiiformes är en ordning av stjärnmaskar. Golfingiiformes ingår i klassen Sipunculidea, fylumet stjärnmaskar och riket djur. I ordningen Golfingiiformes finns 100 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Stjärnmaskar
Golfingiiformes